Edward Boyle peut faire référence à:

  (1848–1909), député de Taunton 1906-1909, grand-père du baron Boyle
 Edward Boyle, Baron Boyle de Handsworth (1923–1981), homme politique du Parti conservateur britannique, député de 1950 à 1970
  (mort 1981), procureur de district du comté d'Allegheny pour Pittsburgh de 1956 à 1964
  (1883–1967), officier de la Royal Navy, récipiendaire de la Victoria Cross pendant la Première Guerre mondiale
  (1876–1943), Borough president de Manhattan, New York en 1919
 Edward G. Boyle (1899–1977), décorateur canadien
  (1913–2002), juge fédéral américain
 , docteur en médecine créole de Sierra Leone
  (1874–1941), receveur de la Major League Baseball